Příjmení Frýbort nosí tyto osbnosti:

Dagmar Frýbortová (1925–2012), česká herečka
Dagmar Frýbortová (politička) (* 1952), česká a československá politička 
Luděk Frýbort (1933–2019), český exilový spisovatel
Pavel Frýbort (1946–2007), český spisovatel, publicista a překladatel
Zdeněk Frýbort (1931–2013), český překladatel